Torrijos bezeichnet:

geographische Orte
 Torrijos (Toledo), eine Gemeinde in der Provinz Toledo in Spanien 
 Torrijos (Marinduque), eine Stadtgemeinde in der Provinz Marinduque auf den Philippinen

folgende Personen
 José María de Torrijos y Uriarte (1791–1831), spanischer General während der Unabhängigkeitskriege
 Martín Torrijos (* 1963), panamaischer Politiker, Staatspräsident (2004–2009)
 Omar Torrijos (1929–1981), panamaischer General, Führer der Militärjunta in Panama (1968–1981)
 Pablo Torrijos (* 1992), spanischer Dreispringer